Alfa és Omega (film) (eredeti cím: Alpha & Omega) amerikai–kanadai animációs film (2010)
 Alfa és omega (kisregény) Zinovij Jurjev (Юрьев, Зиновий Юрьевич) kisregénye
 Alfa és Omega (festmény) Magyar Tibor (képzőművész) alkotása

 Hasonló
 Alfa és ómega a kezdet és a vég, valamint a teljesség szimbóluma
 Alfa és Omega 2: Ünnepi farkaskaland